Cross of Valour – najwyższe australijskie odznaczenie cywilne przyznawane za odwagę
 Cross of Valour – najwyższe kanadyjskie odznaczenie cywilne przyznawane za odwagę